Акротат:

 Акротат I — старший сын спартанского царя Клеомена II (370—309 до н. э.), отец Арея I (царя Спарты в 309—265 до н. э.);
 Акротат II — внук предыдущего, сын Арея I, царь Спарты (265—262 до н. э.).